

Persone 
 Greg Minor (1971) – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Dave Minor (1922-1998) – cestista bulgaro
 Karl Minor (1948) – ex calciatore australiano
 Mark Minor (1950) – ex cestista statunitense
 Ryan Minor (1974) – ex cestista, ex giocatore di baseball e allenatore di baseball statunitense
 William Chester Minor (1834-1920) – medico statunitense

Altro 
 22589 Minor – asteroide della fascia principale
 Minor – census-designated place (CDP) della contea di Jefferson, Alabama, Stati Uniti d'America
 Minor – Extended play di Gracie Abrams